Razvojni trofej FINA-e u vaterpolu 2019. sedmo je izdanje tog natjecanja. Održao se u Singapuru od 8. do 13. listopada.

Naslov je osvojila domaća reprezentacija.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Utakmica za deveto mjesto 

13. listopada 2019.
 -  30:3

Utakmica za sedmo mjesto 

13. listopada 2019.
 -  8:13

Utakmica za peto mjesto 

13. listopada 2019.
 -  13:8

Utakmica za broncu 

13. listopada 2019.
 -  9:14

Utakmica za zlato 

13. listopada 2019.
 -  8:5

Izvori 

2019
Šport u Singapuru